al-Muharraq steht für:
 Fußballverein Muharraq Club

geografische Objekte in Bahrain:
 al-Muharraq, Stadt
 al-Muharraq (Insel)
 Gouvernement Muharraq

geografische Objekte in Jordanien:
 Jebel al-Muharraq, Berg (1637 m)